Серия B 1971/1972 () — 40-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 26 сентября 1971 года и закончился 18 июня 1972 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1971/72 на legaserieb.it
 Серия B 1971/72 на rsssf.com

1971/1972
Футбол в Италии в 1971 году
Футбол в Италии в 1972 году